El Torneig de Marbella 2011, conegut oficialment com a Andalucia Tennis Experience 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig i es va celebrar entre el 2 i el 10 d'abril de 2011 al Club de Tenis Puente Romano de Marbella, Espanya.

La bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el segon títol de la temporada i en dues setmanes consecutives.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2011
Competicions tennístiques espanyoles
Marbella